Soultz kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Soultz-Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Soultz-les-Bains, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Soultz-sous-Forêts, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,